Покро́вский сельсове́т — муниципальное образование в составе Ахтубинского района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — село Покровка.

Географическое положение 
Общая площадь территории МО «Покровский сельсовет» составляет 127,92 км². МО «Покровский сельсовет» граничит с Пологозаймищенским сельсоветом.

Граница начинается с точки пересечения границы от «Пологозаймищенского сельсовета» и идёт в восточном направлении 4,5 км, поворачивает на юго-запад идёт так на протяжении 16 км, пересекая реку Ахтуба. Далее граница следует в северо-западном направлении на протяжении 3 км, после идёт на северо-восток на протяжении 0,8 км, далее идет на северо-запад на протяжении 9 км к ерику Чулковка. После граница двигается в северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до реки Ахтуба, после реки идет на северо-восток на протяжении 7,8 км, пересекая озеро Долгое, вдоль ерика Шнуровой до реки Подстепка, далее граница направляется по середине реки Подстепка на протяжении 4 км, после идет в северо-восточном направлении на протяжении 10,5 км по середине ерика Куркин, по пути пересекая железную дорогу Астрахань-Волгоград, до «Пологозаймищенского сельсовета».

Объекты социальной сферы 
В сельсовете действует фельдшерско-акушерский пункт, участковый уполномоченный полиции, средняя школа, рассчитанная на 320 человек, дом культуры, детский сад, рассчитанный на 30 детей. Все учреждения находятся в селе Покровка.

Население

Состав

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета 

Муниципальные образования Ахтубинского района
Сельские поселения Астраханской области